

Araldica 
 Ragno – figura araldica simboleggiante assiduità industriosa

Folklore 
 Ragno – creatura che, per le sue caratteristiche, ha stimolato l'immaginario degli uomini, entrando nel folklore e nella mitologia di vari popoli

Fumetti 
 Ragno – personaggio dei fumetti di Rat-Man

Giochi 
 Ragno o Spider – solitario, anche in versione per PC che si gioca con due mazzi di 52 carte

Musica 
Ragno – accordo o scala eseguita da un musicista che utilizza sulla tastiera o sulle corde un'ampia estensione delle dita, tale da ricordare le zampe in movimento di un ragno.

Numismatica 
 Ragno – in numismatica, moneta d'argento veneziana in uso nel tardo Rinascimento

Persone 
 Ragno, soprannome di Silvano Bietolini (1939) – ex fantino italiano
 Antonella Ragno (1940) – schermitrice italiana
 Emiliano Ragno (1975) – doppiatore italiano
 Francesco Ragno (1969) – architetto italiano
 Giulio Ragno Favero (1974) – musicista italiano
 Luigi Ragno (1899-1984) – avvocato e politico italiano
 Salvatore Ragno (1934-2010) – politico italiano
 Saverio Ragno (1902-1969) – schermidore italiano
 Tommaso Ragno (1967) – attore italiano

Storia 
 Banda Ragno – cellula comunista dell'epoca fascista

Strumenti 
 Ragno – elemento dell'astrolabio con forma di disco traforato
Ragno – rete da pesca simile alla tartana
Ragno – nel cinema, treppiede su cui si fissa la macchina da presa
 Ragno – una serie di cinte regolabili che sono utilizzate nel primo soccorso per l'immobilizzazione sulla tavola spinale
 Ragno – tipo di portapacchi per fissare i bagagli con ganci e funi
 Ragno – presa meccanica sostenuta dal braccio mobile di una gru, usata per sollevare merci o carichi

Tessili 
Ragno – nella confezione artigianale dei merletti, insieme di fili che si dipartono a raggiera da un punto centrale.

Zoologia 
 Ragno – nome generico di vari animali appartenenti all'ordine Araneae
 Ragno o pesce ragno – in ittiologia, altro nome della tracina e della spigola

Pagine correlate 
 Ragni (disambigua)
 Il ragno